Сукса — топоним и гидроним в России:

 Сукса — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Сукса — река в Тихвинском районе Ленинградской области.